Орм () — муніципалітет у Франції, у регіоні Бургундія-Франш-Конте, департамент Сона і Луара
 Орм () — муніципалітет у Франції, у регіоні Гранд-Ест, департамент Об
 Орм () — муніципалітет у Франції, у регіоні Нормандія, департамент Ер
 Орм () — муніципалітет у Франції, у регіоні Гранд-Ест, департамент Марна
 Орм () — муніципалітет у Франції, у регіоні Центр-Долина Луари, департамент Луаре